Шахе () — многозначный термин.
 Шахе — река в Лазаревском районе города Сочи, Краснодарский край, Россия.
 Шахе — микрорайон в Лазаревском районе «города-курорта Сочи» в Краснодарском крае.